Omni –  rivista di fantascienza e scienza pubblicata negli Stati Uniti e in Gran Bretagna tra il 1978 e il 1995
 Omni –  quartiere residenziale di Miami, nella Contea di Miami-Dade della Florida, negli Stati Uniti d'America
 Omni – pseudonimo con il quale il musicista Claudio Gizzi ha pubblicato un singolo su 7"
 Omni – album discografico del gruppo musicale Angra